Die Liste von Ortsteilen in Hessen stellt alle nichtselbstständigen Stadtteile, Ortschaften und Ortsteile im Bundesland Hessen auf.  Dazu gehören auch Ortsteile, die später zusammengeschlossen wurden oder historisch bedeutsame Kleinsiedlungen (wie z. B. Siedlungen, Dorfteile, Weiler, Gehöfte etc.), die in der Vergangenheit eigenständig waren und eigene Artikel in Wikipedia haben. Die meisten früher selbstständigen Kommunen wurden durch die Gebietsreform in Hessen von 1971 bis 1977 mit dem Ziel größerer und leistungsfähiger Gemeinden zusammengeschlossen. Aus über 2650 Kommunen im Jahr 1969 wurden bis heute (Stand 1. Januar 2023) 421 kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte. Zu den politisch selbstständigen Städten und Gemeinden siehe die Liste der Städte und Gemeinden in Hessen.

Seit 1995 werden Ortschaften, die vor der Gebietsreform in Hessen weniger als 2000 Einwohner hatten, als Dolles Dorf in der Fernsehsendung Hessenschau vorgestellt. Seit 2003 treten ausgeloste Ortschaften des Vorjahres auf dem Hessentag in einem Wettbewerb gegeneinander an und küren den Dolles-Dorf-Jahressieger. Der Sieger erhält dabei den Goldenen Onkel Otto, der vom jeweiligen hessischen Ministerpräsidenten und dem Intendanten des Hessischen Rundfunks überreicht wird.

Anmerkungen zur Liste 
 Die Liste enthält auch die 31 Orte bzw. Gemeinden, die bei der Hessischen Gebietsreform auf Gemeindeebene aufgelistet sind, weil sie ihre kommunale Selbstständigkeit bewahren konnten und nur aus einer einzigen Ortschaft und einer einzigen Gemarkung bestehen, so wie sie historisch gewachsen sind.
 Die nachfolgende Liste verzeichnet alle hessischen Ortsnamen, die auf der untersten geographischen Ebene mit einer konkreten menschlichen Siedlung verbunden sind oder ein gemeindefreier eigener Bezirk sind.
 Namensschöpfungen für Zusammenschlüsse von Ortschaften sind hier nicht gelistet. Diese sind in der Liste der Städte und Gemeinden in Hessen enthalten.
 Jeder Eintrag gibt die aktuelle Gemeinde- und Kreiszugehörigkeit an. Stadtteilkerne bzw. Gemeindeteile, die nur in der Gesamtgemeinde bzw. Stadt beschrieben werden, sind allgemein nicht verlinkt. Die Kennzeichnung mittels eines Pfeils („→“) vor einem Ortsname verweist darauf, dass nur eine Weiterleitung auf Artikel in der übergeordneten Gemeinde besteht, wo der Ort beschrieben ist.
 Die Liste ist als Tabelle angelegt.
 Die Liste selbst ist für jede Spalte einzeln sortierbar, so dass die Orte nach dem Alphabet (Voreinstellung), nach der Kommune, nach der Kreiszugehörigkeit und in Kombinationen davon sortiert werden können.

Kürzel der Landkreise und kreisfreien Städte

Liste

Siehe auch 
 Liste der 100 flächengrößten Gemeinden Hessens

Weblinks 
 geoportal.hessen.de: Liste von Gemarkungen in Hessen mit Gemarkungsnummer 11 bis 3198 PDF-Datei 168 KB
 Hessisches Gemeindelexikon der Hessen Agentur im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
 Gemeinden und Landkreise Webseite des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (mit weiteren Übersichten)

Einzelnachweise, Hinweise, Besonderheiten 

!Liste der Ortsteile in Hessen
Hessen